Lombardiet Rundt 1980 var den 74. udgave af cykelløbet Lombardiet Rundt og blev arrangeret 18. oktober 1980. Løbet blev vundet af Alfons De Wolf, efterfulgt af Alfredo Chinetti og Ludo Peeters.

Hold

Resultater

Eksterne henvisninger 

1980
Cykelløb i 1980